

Geografia

Bradwell (Devon)
Bradwell (Derbyshire)
Bradwell (Norfolk)
Bradwell (Staffordshire)
Bradwell (Milton Keynes)
Bradwell Juxta Coggeshall
Bradwell-on-Sea
Bradwell Waterside